Nordbø ist der Familienname folgender Personen:

 Eldrid Nordbø (* 1942), norwegische Politikerin
 Rasmus Nordbø (1915–1983), norwegischer Politiker